Огрызко — фамилия.

Известные носители:
 Огрызко, Владимир Станиславович (род. 1956) — украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007—2009).
 Огрызко, Вячеслав Вячеславович (род. 1960) — российский литературовед, критик и публицист, журналист.
 Огрызко, Иосафат Петрович (1826—1890) — видный деятель польского освободительного движения.
 Огрызко, Татьяна Владимировна (род. 1976) ― белорусская гимнастка.

См. также 
 Огрызков
 Огрызково